Sveti Petr (bulgariska: Свети Петър) är en ö i Bulgarien.   Den ligger i regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Öar i Burgas (region)